est une expression anglaise signifiant « quitte ou double ».

Sport 
 Double or Nothing, événement de catch, en 2019 ;
 Double or Nothing, événement de catch, en 2020 ;
 Double or Nothing, événement de catch, en 2021 ;
 Double or Nothing, événement de catch, en 2022.

Voir aussi